A Ibanez PM120 é uma guitarra eléctrica semi-acústica produzida pela Ibanez que faz parte da série de assinatura de Pat Metheny.

Atalhos externos 
 

Guitarras elétricas da Ibanez